Příjmení Holásek nosí více významných osobností:

 Jan Holásek (* 1972) – český advokát, realitní investor a filantrop
 Josef Holásek (1787–1844) – český katolický kněz, náboženský spisovatel a překladatel
 Regina Holásková (* 1978) – česká návrhářka oděvů, tanečnice topless, aktivistka a malířka